Bouclier – francuski niszczyciel
 HMS Bouclier